Mannerheim har flere betydninger:
 Carl Gustaf Mannerheim – finsk officer og statsmand, (1867 – 1951)
 Mannerheimlinjen – fæstningsanlæg på det Karelske Næs